Carlos González (1935–2017) mexikói válogatott labdarúgó
Carlos González (1955) panamai úszó, olimpikon
Carlos González (1959) mexikói ökölvívó, olimpikon (1980)
Carlos González (1972) mexikói ökölvívó
Carlos González (?) mexikói színész

 hasonló néven
 Carlos González Gallo (1930–2018) uruguayi kosárlabdázó